Die International Lawn Tennis Challenge 1930 war die 25. Ausgabe des von der ITF veranstalteten Wettbewerbes für Herrennationalmannschaften im Tennis. Der Bewerb wurde in zwei Kontinentalzonen, der Europa- und der Amerikazone, ausgetragen. Die Sieger der beiden Zonen spielten ein Playoff um den Finaleinzug. Dabei setzten sich die USA gegen Italien klar mit 4:1 durch, scheiterten im vom 25. bis 27. Juli stattfindenden Finale aber ebenso klar mit 1:4 am Titelverteidiger Frankreich. Frankreich gewann damit den vierten Titel in Serie.

Teilnehmer 
Inklusive des Titelverteidigers nahmen 29 Länder an dem Bewerb teil. Die folgenden Mannschaften spielten dabei um ein Finalticket gegen den Titelverteidiger.

Europazone 
In der Europazone traten insgesamt 24 Teams an.

Amerikazone 
Die Amerikazone bestand aus vier Teilnehmern.

Das Turnier

Europazone

Amerikazone

Playoff 
Im Playoff zwischen den beiden Siegern der Kontinentalzonen siegten die USA über Italien. Die USA mussten nur das bereits bedeutungslose fünfte Match abgeben und zogen damit zum elften Mal in Folge ins Finale ein.

Finale 
Im sechsten Finale zwischen den USA und Frankreich in Serie konnte sich der französische Titelverteidiger mit 4:1 durchsetzen.

Weblinks 
 Offizielle Seite des Davis Cups

Einzelnachweise 

1930
Tennisturnier 1930